Пётр Шу́тов:
 Шутов, Пётр Васильевич (1913—1989) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Шутов, Пётр Данилович (1917—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Шутов, Пётр Иванович (1905—1982) — подполковник, Герой Советского Союза.